Хейзълхърст може да се отнася за:
 Хейзълхърст, град в Мисисипи, САЩ
 Хейзълхърст, град в Джорджия, САЩ